Processing — открытый язык программирования, основанный на Java. Представляет собой лёгкий и быстрый инструментарий для людей, которые хотят программировать изображения, анимацию и интерфейсы.

Используется студентами, художниками, дизайнерами, исследователями и любителями, для изучения, прототипирования и производства. Он создан для изучения основ компьютерного программирования в визуальном контексте и служит альбомным программным обеспечением (имеется в виду то, что каждый *.pde файл визуальной оболочки Processing’а представляет собой отдельное изображение или анимацию, и т. д.) и профессиональным производственным инструментом.

Processing — это открытый проект инициированный Бенжамином Фраем и Кэйси Ризом. Он родился из идей, изученных в The Aesthetics and Computation Group в MIT Media Lab.

Скетчинг в Processing 
Программа на Processing называется скетч (от англ. sketch — эскиз). Идея состоит в том, чтобы программирование в Java-стиле было похоже на скриптирование, и взятии на вооружение процесса скриптирования для быстрого написания кода.

Возможности и особенности 
Каждый скетч в Processing является классом, наследуемым от Java-класса PApplet, который содержит в себе большинство возможностей языка Processing.

Перед выполнением скетча он преобразуется в код на языке Java для выполнения в среде Windows/Linux/MacOS/Android либо в Javascript-код для выполнения в браузере внутри Canvas.

При программировании на языке Processing все создаваемые классы являются внутренними классами основного. Это накладывает определённые ограничения при разработке.

Примеры

Hello World 
void setup(){
  size(200,200);
  text("Hello World",70,100);
}

Карта президентских выборов США 

PShape usa;
PShape state;
String [] Obama  = { "HI", "RI", "CT", "MA", "ME", "NH", "VT", "NY", "NJ",
	 "FL", "NC", "OH", "IN", "IA", "CO", "NV", "PA", "DE", "MD", "MI",
	 "WA", "CA", "OR", "IL", "MN", "WI", "DC", "NM", "VA" };

String [] McCain = { "AK", "GA", "AL", "TN", "WV", "KY", "SC", "WY", "MT",
	 "ID", "TX", "AZ", "UT", "ND", "SD", "NE", "MS", "MO", "AR", "OK",
	 "KS", "LA" };

void setup() {
  size(950, 600);
  // The file Blank_US_Map.svg can be found at Wikimedia Commons
  usa = loadShape("http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Blank_US_Map.svg");
  smooth(); // Improves the drawing quality of the SVG
  noLoop();
}

void draw() {
  background(255);
  // Draw the full map
  shape(usa, 0, 0);
  // Blue denotes states won by Obama
  statesColoring(Obama , color(0, 0, 255));
  // Red  denotes states won by McCain
  statesColoring(McCain, color(255, 0, 0));
  // Save the map as image
  saveFrame("map output.png");
}

void statesColoring(String[] states, int c){
  for (int i = 0; i < states.length; ++i) {
    PShape state = usa.getChild(states[i]);
    // Disable the colors found in the SVG file
    state.disableStyle();
    // Set our own coloring
    fill(c);
    noStroke();
    // Draw a single state
    shape(state, 0, 0);
  }
}

Связанные проекты

Design By Numbers

Wiring, Arduino и Fritzing 
Processing породил еще один проект: Wiring, который использует IDE от Processing с набором библиотек, написанных на языке C++, для обучения художников программированию микроконтроллеров. Сейчас существует два отдельных аппаратных проекта: Wiring и Arduino, использующих среду разработки и язык Wiring. Fritzing — еще одна программная среда сходного типа, помогающая дизайнерам и художникам документировать их прототипы и пройти путь от прототипа до законченного продукта.

Mobile Processing

Processing.js

p5.js

iProcessing

Spde

Quil

Примеры использования 
 На языке Processing написана часть среды разработки SDK отвечающего за эмуляцию WOWCube для персональных компьютеров (Open Source).

См. также 
 Cinder
 
 CLACL

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Знакомство с Processing 1.0 // Хабрахабр
 Полуостров Бинария. Программирование для детей и взрослых на Processing. Книга на русском языке isocode.ru